|-
| 111901 - || || 17 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111902 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111903 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111904 - || || 20 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111905 - || || 19 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111906 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111907 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111908 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111909 - || || 20 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111910 - || || 20 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111911 - || || 21 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111912 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111913 - || 2002 GD || 1 d'abril, 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 111914 - || || 4 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111915 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111916 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111917 - || || 15 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111918 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111919 - || || 14 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111920 - || || 15 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 111921 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111922 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111923 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111924 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111925 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111926 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111927 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111928 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111929 - || || 15 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111930 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111931 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111932 - || || 1 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111933 - || || 3 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111934 - || || 2 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111935 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111936 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111937 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111938 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111939 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111940 - || || 4 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 111941 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111942 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111943 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111944 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111945 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111946 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111947 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111948 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111949 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111950 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111951 - || || 8 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111952 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111953 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111954 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111955 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111956 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111957 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111958 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111959 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111960 - || || 9 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 111961 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111962 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111963 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111964 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111965 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111966 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111967 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111968 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111969 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111970 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111971 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111972 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111973 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111974 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111975 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111976 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111977 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111978 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111979 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111980 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111981 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111982 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111983 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111984 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111985 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111986 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111987 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111988 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111989 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111990 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111991 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111992 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111993 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111994 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111995 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111996 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111997 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111998 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 111999 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112000 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
1